Ансельм Франц фон Ингельхейм (Ингельхайм) (; ,  — , Ашаффенбург) — германский государственный и церковный деятель, курфюрст и архиепископ Майнца, фактический имперский князь Майнцского курфюршества с 1679 по 1695 год.

Биография 
Единственный сын маршала Георга Ганса фон Ингельхайма. Изучал право и богословие у иезуитов в университете Нанси. В 1675—1679 годы Ансельм Франц служил в Эрфурте.

Стал архиепископом Майнца 7 ноября 1679 года и, таким образом, курфюрстом Священной Римской империи — имперским князем, за которыми с XIII века было закреплено право избрания императора.

Короновал императрицу Элеонору Магдалену Нойбургскую, третью супругу императора Леопольда I и в 1687 году — Иосифа I Габсбурга на престол Венгрии.

Шестнадцатилетнее пребывание на посту Ансельма Франца фон Ингельхейма было омрачено постоянным колебанием между миром, нейтралитетом и опустошительными войнами Аугсбургской лиги, в результате которых ему приходилось долго жить в изгнании в Ашаффенбурге .

Умер там же в 1695 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Biographien. Ingelheim, Anselm Franz von

Курфюрсты Майнца
Дворянство Германии
Государственные деятели Германии